Mary Kathleen steht für:

 Mary Kathleen (Queensland), einen Urantagebau in Australien
 Lake Mary Kathleen, einen Stausee in Queensland, Australien, siehe East Leichhardt Dam